Хамраева — женская форма фамилии Хамраев. Известные носительницы:
 Хамраева, Гули Раззаковна (род. 1946) — узбекская артистка балета, педагог, народная артистка Узбекистана.
 Хамраева, Зульфия Джавлоновна — узбекская актриса, театральный режиссёр.
 Хамраева, Манижа Далеровна (род. 1991) — российская певица, известная как Manizha, представитель России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021».

 См. также 
 Хамраев